Potenca ima više značenja:
 Potenca
 Potenca (Mačerata)